La palabra Ra puede referirse a:
 Ra, dios solar de la mitología egipcia.
 Ra, abreviatura del elemento químico radio.
 Ra, canción de la cantante rumana Inna
 Ra, abreviatura del rendimiento de color de una lámpara.
 ら, carácter silábico de la escritura japonesa.
 Ra', la décima letra del alfabeto árabe.
 Ra, una provincia de Fiyi.
 Ra, un personaje de las películas Stargate: Puerta a las Estrellas y Stargate: El Continúo, y de la serie de televisión Stargate SG-1.
 RA, sigla en inglés del  Roosevelt Academy de la Universidad de Utrecht.
 RA, iniciales de Raúl Alfonsín, empleadas en la campaña electoral de 1983, por su similitud con las de República Argentina.
RA, Realidad Aumentada.